Die Saison 2004/05 der Oberliga Nordrhein war die 27. Spielzeit der Fußball-Oberliga Nordrhein und die elfte als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Die Meisterschaft und den Aufstieg in die Regionalliga sicherte sich die Amateure von Bayer 04 Leverkusen mit 14 Punkten Vorsprung auf die Amateure von Borussia Mönchengladbach.

Durch die Fusion des Wuppertaler SV und des SV Borussia Wuppertal übernahm die zweite Mannschaft des Fusionsklubs Wuppertaler SV Borussia den Startplatz des SV Borussia Wuppertal.

Der SC Fortuna Köln stellte den Spielbetrieb nach dem 18. Spieltag mit sofortiger Wirkung ein. Alle bisher ausgetragenen Spiele mit Beteiligung von Fortuna Köln wurden annulliert und die restlichen Partien abgesagt. Damit stand Fortuna Köln als erster Absteiger fest. Der SV Adler Osterfeld und Borussia Freialdenhoven zogen ihre Mannschaften nach Saisonende aus der Oberliga zurück. Somit gab es keinen sportlichen Absteiger.

Aus der Mittelrheinliga stieg der FC Wegberg-Beeck und aus der Verbandsliga Niederrhein der VfB Speldorf als jeweiliger Staffelsieger auf. Über die Aufstiegsrunde der Vizemeister sicherte sich der VfB Homberg aus der Verbandsliga Niederrhein den dritten Aufstiegsplatz. Aus der Regionalliga Nord musste der KFC Uerdingen 05 zwangsabsteigen, da der Verein keine Regionalliga-Lizenz erhielt.

Ab der Saison 2005/06 werden die Amateurmannschaften der Profivereine mit dem Zusatz II statt Amateure geführt.

Tabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Aufstiegsspiel zur Oberliga 
Für das Aufstiegsspiel zur Oberliga Nordrhein qualifizierten sich der Tabellendritte der Mittelrheinliga, der FV Bad Honnef, und der Vizemeister der Verbandsliga Niederrhein, der VfB Homberg. Der VfB Homberg stieg durch einen 4:2-Sieg auf neutralem Platz in Hürth in die Oberliga auf.

|}

Weblinks 
 Oberliga Nordrhein 2004/05 bei kicker.de
 Oberliga Nordrhein 2004/05 bei f-archiv.de

2004
Fußballsaison 2004/05